Eysingahuis (Beetsterzwaag)
Eysingahuis (Leeuwarden)